Lenakel ist mit etwa 1500 Einwohnern die größte Stadt der Provinz Tafea des südpazifischen Inselstaats Vanuatu.

Geographie 

Der Ort liegt an der Westküste der Hauptinsel der Provinz Tanna, die zu den Neuen Hebriden zählt. Lenakel ist der Hauptort der Insel, Provinzhauptstadt ist jedoch das etwa zwei Kilometer südöstlich im Landesinneren gelegene Isangel.
Ebenso ist Tanna zwar die Hauptinsel der Provinz, die flächenmäßig größte Insel von Tafea ist jedoch Erromango, deren Gesamtbevölkerung allerdings mit weniger als 2000 Einwohnern die von Lenakel nur kaum übersteigt.

Umgebung 
Nördlich des Ortes liegt in zwei Kilometern Entfernung die katholische Schule von Lowanatom, das Collège Technique et Lycée de Lowanatom. Etwa zehn Kilometer entfernt liegt der Flughafen Whitegrass.

Klima

Sonstiges 
Der Ort bietet der Insel neben dem wichtigsten Markt das einzige Krankenhaus und das zentrale Kraftwerk.

Partnerstadt von Lenakel ist seit 2014 Yangzhou, .

Neben der Amtssprache Bislama ist hier die Sprache Lenakel verbreitet, die die grammatikalische Besonderheit der Verbform des Ventiv (zu mir gerichtet agierend) aufweist.

Einzelnachweise 

Ort in Vanuatu
Tafea